Tellement j’ai d’amour… — третий франкоязычный студийный альбом канадской певицы Селин Дион, вышедший в Квебеке, Канада 7 сентября 1982 года.

Информация об альбоме 
Как и в случае с первым альбомом Селин Дион, в создании этой пластинки принимали активное участие члены семьи Дион. Трек «Tu restes avec moi» был записан вместе с сестрой Селин, Жислен, и автором песни, Франсуа Козино. Композиция «Le tour du monde» создавалась при участии сестёр Дион, которые выступили в качестве бэк-вокалисток. К тому же, для этого альбома была записана новая версия «La voix du bon Dieu», заглавного трека из её дебютного альбома, на этот раз с семьёй Дион на бэк-вокале. Помимо песен, написанных Эдди Марне, Tellement j’ai d’amour… также содержит «Le piano fantôme», написанную для Селин Дион Люком Пламондоном, с которым она сотрудничала в дальнейшем при записи альбомов Incognito (1987), Dion chante Plamondon (1991) и Sans attendre (2012).

Первый сингл из альбома — «Tellement j’ai d’amour pour toi» — достиг третьей позиции в чарте Квебека. С этой песней Селин Дион выиграла Золотую медаль за лучшую песню на Yamaha Music Festival в Токио, Япония. Второй сингл — «D’amour ou d’amitié» — стал хитом № 1 в Квебеке и получил золотую сертификацию (более 50 000 проданных копий). Во Франции сингл также стал золотым и разошёлся тиражом более 700 000 экземпляров; Селин Дион стала первым канадским музыкантом, добившимся подобного успеха.

Альбом Tellement j’ai d’amour… стал первым коммерчески успешным полноформатным релизом Селин Дион. В Канаде было продано 150 000 копий альбома, за что он был сертифицирован платиновым. В следующем году Дион получила свои первые четыре премии Félix, включая награду «Лучший поп-альбом года».

Благодаря успеху «D’amour ou d’amitié» во Франции, Дион смогла выпустить свой первый альбом в этой стране. Он был назван Du soleil au cœur и содержал три песни из Tellement j’ai d’amour… («D’amour ou d’amitié», «Tellement j’ai d’amour pour toi» и «Le vieux monsieur de la rue Royale»).

Список композиций

Сертификации

Награды

Форматы

Ссылки 

Альбомы 1982 года
Альбомы Селин Дион